Rankö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rankö (ö i Österbotten), 
 Rankö (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar